

Persone
 Édouard Pailleron (1834-1899) – poeta e commediografo francese
 Marie-Louise Pailleron (1870-1951) – scrittrice e storica francese
 Robert Bourget-Pailleron (1897-1970) – scrittore e giornalista francese

Altro
 Tour du Pailleron – torre di Aosta